Аму́рский тигр:

 Амурский тигр — один из самых малочисленных подвидов тигра.
 «Амурский тигр» — памятная монета России, изготовлена из серебра, номинал 3 рубля.

См. также 
 «Амурские тигры» — команда по хоккею с шайбой из Хабаровска.